Salmon Lake (engl. für „Lachs-See“) ist der Name folgender Seen 

in Kanada:
 Salmon Lake (Salmon River) im Fraser-Fort George Regional District in British Columbia
 Salmon Lake (McInnis Creek) im Thompson-Nicola Regional District in British Columbia
 Little Salmon Lake im Yukon-Territorium

in den Vereinigten Staaten:
 Salmon Lake (Pilgrim River) in Alaska